Ви́борзький прову́лок — назва провулків у різних містах колишнього СРСР.

 Виборзький провулок — провулок у Солом'янському районі міста Києва, місцевість Відрадний.
 Виборзький провулок — зниклий провулок, що існував у Жовтневому районі міста Києва, місцевість Караваєві дачі.

Провулки